А́ртур Э́шкин (; 2 сентября 1922, Нью-Йорк — 21 сентября 2020, Рамсон, Нью-Джерси), также А́ртур А́шкин — американский , , пионер в области создания оптических ловушек, развитие которых привело к управлению атомами, молекулами и биологическими клетками. Помимо оптического пинцета, известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах. Лауреат Нобелевской премии по физике за 2018 год.

Биография 
Родился в бруклинском районе Кони-Айленд и вырос во Флэтбуше в семье еврейских эмигрантов из Восточной Европы: его отец, уроженец Одессы Исидор Ашкин (Ашкинази) (1891—1961), эмигрировал вместе с братом из Киева в 1909 году; мать, Анна Ашкин (в девичестве Фишман, 1895—1984), — из Восточной Галиции (Австро-Венгерская империя, ныне Украина). Его брат Джулиус Эшкин (1920—1982) также был физиком, известным работами в области элементарных частиц и конденсированных сред (модель Эшкина — Теллера), участвовал в Манхэттенском проекте. Отец управлял зубоврачебной лабораторией на Нижнем Ист-Сайде.

После окончания средней школы имени Джеймса Мэдисона (1940) учился в Колумбийском университете, где одновременно — будучи призванным на воинскую службу во время Второй мировой войны — принимал участие в проекте по созданию магнетронов для военных радарных установок. По словам самого Эшкина, в этом проекте вместе с ним участвовали как минимум три будущих нобелевских лауреата. После службы в 1947 году продолжил обучение на отделении ядерной физики Корнеллского университета, где в 1952 году защитил диссертацию и получил степень доктора философии по физике.

С 1952 года работал научным сотрудником в компании Lucent Technologies (позже вошла в Bell Telephone Laboratories) в Мюррэй-Хилле (Нью-Джерси) под руководством Сидни Миллмана (, 1904—2006), сначала в области микроволнового излучения, затем мазерной и с 1961 года лазерной техники (в 1963—1987 годах — заведующий отделом нелинейной оптики, впоследствии переименованном в лазерный отдел). В 1967 году был переведён в другую лабораторию Bell Laboratories в Холмделе, где занялся разработкой лазерных ловушек. В 1978 году изобрёл оптический пинцет.

Артур Эшкин является автором многих исследовательских работ и 47 патентов. В 1996 году он был избран в члены Национальной академии наук США. Стивен Чу развил метод Эшкина для охлаждения атомов в оптической ловушке, за что получил в 1997 году Нобелевскую премию по физике.

В 1992 году, после 40-летней карьеры, в течение которой он внёс вклад во многие области экспериментальной физики, Эшкин уволился из Bell Labs и вышел на пенсию, но продолжил участвовать в работе лаборатории до её закрытия в 2006 году. Будучи на пенсии, продолжал экспериментальную работу в подвале собственного дома в Рамсоне (Нью-Джерси), где жило большинство сотрудников Bell Labs в период расцвета компании. В последние годы сосредоточился на разработке методов концентрации солнечной энергии и в 2009—2015 годах получил несколько патентов.

В 2018 году, в возрасте 96 лет, стал старейшим лауреатом Нобелевской премии, однако уже в 2019 году его обошёл лауреат премии по химии Джон Гуденаф, которому на момент присуждения было 97 лет.

Личная жизнь 
Жена, с которой он познакомился во время учёбы в Корнеллском университете, — учитель химии Элин Эшкин (род. 1932). У них трое детей и пять внуков. Сын — Майкл Эшкин (род. 1955), профессор и заведующий отделением искусств Колледжа архитектуры, искусства и планирования Корнеллского университета.

Награды 
 Премия по квантовой электронике IEEE (1987)
 Премия Таунса (1988)
 Премия Ранка (1993)
 Медаль Фредерика Айвса (1998)
 Премия Харви (2004).
 Нобелевская премия по физике (2018) (1/2 премии)

Избранные публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ashkin’s Book on Atom Trapping
 Arthur Ashkin — James P. Gordon Symposium

Выпускники Средней школы Джеймса Мэдисона (Бруклин)
Выпускники Колумбийского университета
Сотрудники Bell Labs
Лауреаты премии Харви
Члены Оптического общества Америки
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Действительные члены IEEE
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии по квантовой электронике IEEE
Члены Национального зала славы изобретателей
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Награждённые медалью Фредерика Айвса
Лауреаты премии Таунса